El término Suez se puede referir a:
Geografía
Suez, ciudad de Egipto.
Istmo de Suez, franja de tierra que une África y Asia.
Canal de Suez, obra y paso del Mediterráneo al Mar Rojo.
Guerra de Suez, conflicto de 1956.
Empresa
Suez (empresa, 2015), empresa multinacional francesa.
Suez (empresa, 1858-2008), extinta empresa multinacional francesa.